Arcus – polskie przedsiębiorstwo
 arcus – forma chmury
 arcus – funkcja cyklometryczna
 Arcus-Air – przedsiębiorstwo lotnicze